Джуманиязов — тюркская фамилия; имеет женскую форму Джуманиязова.

 Известные носители
 Джуманиязов, Артыкбай (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Джуманиязов, Базарбай Сагадиевич (1936—2015) — казахский композитор и педагог.
 Джуманиязов, Козы (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Джуманиязов, Рузмет — председатель Хорезмского облисполкома.
 Джуманиязов, Шарафутдин (род. 10 января 1970) — советский и туркменский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника.